Лос Мангалес има више значења:

 Лос Мангалес, Ла Естопа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангалес (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангалес (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангалес (Тлалистак де Кабрера), насеље у савезној држави Оахака у Мексику